Taís de Atenas — cortesã ateniense do  que acompanhou Alexandre Magno
 Taís de Alexandria — santa do 
 Thaïs — ópera de Jules Massenet

Ver também 
 Tai (grupo étnico) — do Sudeste Asiático

Desambiguações de antropônimos